Machts ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Machts (1911–?), deutscher Fußballspieler
 Horst Machts (* 1932), deutscher Jugendfunktionär (FDJ) und Geheimdienstoffizier (MfS)
 Inge Machts  (1909–1999), deutsche Leichtathletin und Sportfunktionärin